Quetz steht für:
 Quetz (Zörbig), ehemalige Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, später zu Quetzdölsdorf und heute zu Zörbig gehörend

Quetz ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Quetz (* 1940), deutscher Anglist und Didaktiker 
 Zacharias von Quetz (1590–nach 1644), deutscher Adliger